Le tournoi de tennis du Maroc 2009 s'est déroulé du 6 au  à Casablanca.

Faits marquants 
 Juan Carlos Ferrero remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Florent Serra. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Łukasz Kubot et Oliver Marach s'imposent en finale face à Simon Aspelin et Paul Hanley. Il s'agit du premier titre en double pour Kubot et du  pour Marach.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Maroc (WTA 2009)
 Tournoi de tennis du Maroc
 Saison 2009 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Casablanca
ATP 2009
Tennis en avril 2009
Sport au Maroc en 2009